Jméno a příjmení Jan Kaňka má více nositelů:

 Jan Kaňka (dramatik) (1858–1911) – český středoškolský profesor a dramatik
 Jan Nepomuk Kaňka (1772–1865) – český právník a hudební skladatel
 Jan Nepomuk Kaňka starší (1744–1798) – český právník a hudební skladatel